«Cибсельмаш» — стадион в Новосибирске, Россия.
Стадион является домашней ареной для команды мастеров по хоккею с мячом «Сибсельмаш», выступающей в Суперлиге чемпионата России.

История 
Первый стадион в этом месте, в те года место называлось Соцгород завода «Сибсельмаш», построили работники Комбината № 179 (будущий завод «Сибсельмаш») в 1937 году — для своей заводской .

В 1957 году на его месте построили новую арену.

 стадион принял матч кубка СССР по футболу между командами «Сибсельмаш» — «Цементник» (Семипалатинск). В присутствии рекордного количества () зрителей, победили гости (0:1).

В 1975—76 годах спортивный объект реконструировали, построив западную трибуну. Восточная трибуна стадиона была построена для проведения международного турнира на призы газеты «Советская Россия» в 1990 году.

В 2007 году, в рамках подготовки к международному турниру на призы Правительства России, на стадионе введена в эксплуатацию установка искусственного льда.

Расположение 
Стадион «Сибсельмаш» расположен в левобережной части города Новосибирска (Ленинский район).  станция метро — «Площадь Маркса»  и далее наземным транспортом до остановки «Стадион Сибсельмаш» (улица Ватутина, д.12).

Команды 

 футбол

Заводская команда «Трактор» появилась в 1937 году и выступала в соревнованиях . С 1956 года команда выступала в чемпионатах СССР на стадионе под названием «Сибсельмаш» до 1965 года. С 1966 заводская команда продолжила выступать на стадионе на региональном уровне.

В сезонах 2002–2003 на стадионе выступала команда «Чкаловец-Олимпик».

 хоккей

На стадионе также базируется  «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

Соревнования 
 футбол. Кубок СССР/России

 хоккей с мячом
В 1990 году на стадионах «Сибсельмаш» и «Спартак» состоялся X международный турнир на призы газеты «Советская Россия».

В 2008 году на стадионе состоялся XVIII международный турнир по хоккею с мячом на призы Правительства России.

 финал: России — Швеция
 матч за 3–е место: Сибсельмаш — Финляндия

В 2013 году на стадионе состоялась финальная стадия Кубка России по хоккею с мячом.

Примечания

Ссылки 
Стадионы, построенные в 1957 году
Ленинский район Новосибирска
Многофункциональные стадионы России
Спортивные сооружения Новосибирска
Стадионы для хоккея с мячом в России